AFC:
 AFC (англ. «axial flow compressor») — осевой компрессор в ГТУ.
 AFC (англ. air flow converter) — конвертер воздушного потока.
 AFC (англ. Air Force Cross) — наименование ряда военных наград, см. Крест Военно-воздушных сил (значения).
 AFC (англ. alcaline fuel cell) — щелочной топливный элемент.
 AFC (англ. American Football Conference) — Американская футбольная конференция.
 AFC (англ. antral follicle count) — подсчёт антральных фолликулов, наименование медицинского метода диагностики.
 AFC (англ. Asian Football Confederation) — Азиатская конфедерация футбола.
 AFC (англ. Australian Flying Corps) — Австралийский воздушный корпус, наименование военно-воздушных подразделений Австралии в 1914—1921 гг.
 AFC (англ. automatic frequency control) — автоматическая подстройка частоты.
 AFC (англ. average fixed cost) — средние постоянные издержки (средние постоянные затраты, средние фиксированные издержки).

См. также 

 АФК